La Zona metropolitana de Sahuayo es resultado de la conurbación del municipio de Sahuayo  y el municipio de Jiquilpan. Esta zona metropolitana tiene una población de 114,635 habitantes (2020), posee reconocimiento del Gobierno del estado de Michoacán.

Población (2020)

Referencias